Angelo Bellani (1776-1852) –  fisico e presbitero italiano
 Anneliese Ullstein Bossi Bellani (1915-2015) – tennista tedesca naturalizzata italiana
 Giorgio Bellani (1923-1969) – giornalista e telecronista sportivo italiano
 Stefano Bellani (n. 1969) – comico e cabarettista italiano

Pagine correlate 
 Belli